Koji Hachisuka (Tochigi, 20 de julho de 1990) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Koji Hachisuka começou a carreira no Vegalta Sendai. 

Naturais de Tochigi
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai